Termenul „Arsură” se poate referi la:

 Arsură — rană
 Arsura, Vaslui — localitate

Vezi și 
 Râul Arsura (dezambiguizare)
 Arsuri (dezambiguizare)